А́льбе́рт — мужское имя; также может быть фамилией или топонимом, образованными от имени. Варианты имени: , , .

Носители, известные по имени

Монархи 
 Короли Бельгии
 Альберт I — король Бельгии (1909—1934).
 Альберт II — король Бельгии (1993—2013).
 Графы Намюра
 Альберт I — граф Намюра до 1011.
 Альберт II — граф Намюра до 1063/1064.
 Альберт III— граф Намюра (1063/1064—1102).

 Другие
 Альберт — король Саксонии (1873—1902).
 Альберт Саксен-Кобург-Готский — муж (принц-консорт) королевы Великобритании Виктории.
 Адальберт (Альберт) — антипапа, избранный в 1101 году.
 Альберт Саксен-Альтенбургский
 Альберт I де Вермандуа (931/934—987) — граф Вермандуа.

Деятели церкви 
 Альберт I Лувенский — князь-епископ Льежского епископства (XII век).
 Альберт Великий — средневековый учёный, философ, теолог.
 Альберт Генуэзский — монах-цистерианец, отшельник (XII век).
 Альберт из Монтекорвино — епископ Апулии (ум. 1127).
 Альберт Сугияпраната
 Альберт Штаденский
 Альберт из Меца
 Альберт Буксгевден — рижский епископ.
 Альберт Богемский — немецкий католический священнослужитель XII—XIII веков.
 Альберт II Зуэрбер (конец XII в.—1272/1273) — первый архиепископ Риги.

Другие 
 Альберт (род. 1972) — американский рестлер.
 Альберт Аахенский — средневековый хронист, живший в XII веке.
 Альберт Виктор, герцог Кларенс — старший внук королевы Великобритании Виктории.
 Альберт Саксен-Тешенский — герцог Саксен-Тешенский, младший сын польского короля Августа III, коллекционер графики (1738—1822).
 Альберт Саксонский — средневековый учёный и философ (XIV век).
 Альберт, Теодор (1822—1888) — немецкий художник.

В культуре и искусстве 
 «Альберт» — повесть Льва Толстого (1858).
 «Альберт — пятый мушкетёр» — мультипликационный сериал (Франция—Великобритания, 1993—1996).
 «Альберт» — галстучный узел.

 Вымышленные персонажи
 Граф Альберт — один из главных героев балета А. Адана «Жизель» (1841).
 Альберт — персонаж книг Терри Пратчетта о Плоском мире.
 Альберт Вескер — персонаж сериала Resident Evil.

Фамилия 
 Альберт, Абрахам Адриан (1905—1972) — американский математик.
 Альберт, Барбара (род. 1970) — австрийский режиссёр, продюсер, сценарист.
 Альберт, Генрих (1604—1651) — немецкий композитор.
 Альберт, Герберт (1903—1973) — немецкий дирижёр и пианист.
 Альберт, Джоди (род. 1983) — английская актриса и певица.
 Альберт, Зигмунт (1908—2001) — польский патологоанатом, профессор медицины, доктор наук, ректор Вроцлавской Медицинской академии (1950—1954), историк.
 Альберт, Йозеф (1825—1886) — немецкий фотограф.
 Альберт, Карл (1908—2000) — американский государственный деятель, спикер Палаты представителей США (1971—1976).
 Альберт, Карстен (род. 1968) — немецкий саночник, чемпион Европы.
 Альберт, Майкл (род. 1947) — американский писатель и политический активист либертарно-социалистического движения самоуправления.
 Альберт, Марв (Марвин Филип Ауфричтиг, род. 1941) — спортивный комментатор, «голос американского баскетбола».
 Альберт, Рудольф (1918—1992) — немецкий дирижёр
 Альберт, Флориан (1941—2011) — венгерский футболист, нападающий.
 Альберт, Ханс (род. 1921) — немецкий философ и социолог.
 Альберт, Эдди (Эдвард Альберт Хаймбергер; 1906—2005) — американский актёр, известен, в основном, по американским сериалам и ролям второго плана.
 Альберт, Эдуард (1841—1900) — известный чешский хирург и публицист.
 Альберт, Эжен (1864—1932) — пианист и композитор.
 Альберт, Юрий Феликсович (род. 1959) — российский художник-концептуалист.

Топонимы 
 Альберт — озеро в центральной Африке.
 Альберт — графство, расположено в юго-восточной части канадской провинции Нью-Брансуик.
 Альберт — сельский муниципалитет в области Уэстмен в юго-западной части провинции Манитоба в Канаде.
 Альберт-канал — канал в Бельгии.
 
 Альберт-холл — концертный зал в Лондоне.

В астрономии 
 (719) Альберт — астероид, открытый в 1911 году.
 Альберт — крохотный ударный кратер в западной части моря Дождей на видимой стороне Луны.

См. также 
 Альберт I
 Альберт II
 Альберта (значения)
 Принц Альберт (значения)
 Альберт-Парк (трасса)
 Альберт-Фоллс (плотина)
 Альберт-Эдуард (гора)
 Алибер — производная фамилия
 Алберт